Sometimes I Feel Like Cryin’ – album Odetty wydany w roku 1962.

Lista utworów 
 House of the Rising Sun
 Gonna Take My Time
 Stranger Here
 Misery Blues
 I've Been Living with the Blues
 Empty Pocket Blues
 Be My Woman
 Poor Man
 I Just Can't Keep from Cryin'
 If I Had Wings
 Special Delivery
 Darlin' Baby

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy folkowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1962
Albumy RCA Records